Цукеркандль (, , , , , ):

Відомі носії 
 Отто Цукеркандль (нім. Otto Zuckerkandl; 28 грудня 1861, Дьєр, Австро-Угорщина — 1 липня 1921, Відень, Австрія) — австро-угорський уролог та хірург.
 Берта Цукеркандль-Шепс — австрійська письменниця і журналістка, господарка літературного салону. Дружина Еміля Цукеркандля. 
 Еміль Цукеркандль (нім. Emil Zuckerkandl, нар. 1 вересня 1849 — пом. 28 травня 1910) — австро-угорський анатом.

Австрійські прізвища
Єврейські прізвища
Угорські прізвища